Томас Берк или Том Берк:
 Берк, Том (актёр) (род. 1981) — английский актёр.
 Берк, Том (легкоатлет) (1875—1929) — американский легкоатлет.
 Берк, Том (футболист) (1862—1914) — валлийский футболист.
 Берк, Томас (писатель) (1886—1945) — английский писатель, поэт и редактор.